Germania
 Perlenbach – fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia, affluente del Roer
 Perlenbach – fiume della Baviera, affluente dello Schwesnitz
 Valle del Perlenbach – valle percorsa dall'omonimo fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Perlenbach-Fuhrtsbachtal – riserva naturale della Renania Settentrionale-Vestfalia